Pierwomajskij () – nazwa kilkudziesięciu toponimów w Rosji

m.in.:
 Pierwomajskij – osiedle typu wiejskiego w obwodzie astrachańskim
 Pierwomajskij – wieś w obwodzie iwanowskim
 Pierwomajskij – chutor w Karaczajo-Czerkiesji
 Pierwomajskij – osiedle typu miejskiego o statusie miasta zamkniętego w obwodzie kirowskim
 Pierwomajskij – dawne osiedle typu miejskiego w obwodzie kirowskim – od 2005 roku część miasta Słobodskoj
 Pierwomajskij – osiedle typu wiejskiego w obwodzie kostromskim
 Pierwomajskij – osiedle typu wiejskiego w Kraju Krasnojarskim
 Pierwomajskij – osiedle typu wiejskiego w obwodzie kurgańskim
 Pierwomajskij – chutor w rejonie biełowskim obwodu kurskiego
 Pierwomajskij – osiedle typu wiejskiego w rejonie dmitrijewskim obwodu kurskiego
 Pierwomajskij – chutor w rejonie konyszowskim obwodu kurskiego
 Pierwomajskij – chutor w rejonie oktiabrskim obwodu kurskiego (sielsowiet łobazowski)
 Pierwomajskij – osiedle typu wiejskiego w rejonie rylskim obwodu kurskiego
 Pierwomajskij – osiedle typu wiejskiego w rejonie szczigrowskim obwodu kurskiego
 Pierwomajskij – osiedle typu wiejskiego w rejonie żeleznogorskim obwodu kurskiego
 Pierwomajskij – osiedle typu wiejskiego w rejonie bagajewskim obwodu rostowskiego
 Pierwomajskij – chutor w rejonie oktiabrskim obwodu rostowskiego (krasnołuczskie osiedle wiejskie)
 Pierwomajskij – osiedle typu miejskiego w obwodzie tambowskim
 Pierwomajskij – osiedle typu miejskiego w obwodzie tulskim
 Pierwomajskij – osiedle typu miejskiego w Kraju Zabajkalskim

Zobacz też 
 Perwomajśkyj
 Pierwomajsk